En lektie kan være flere ting:
 Lektier kan være opgaver eller andet skolearbejde, som det pålægges den studerende at forberede til et senere tidspunkt.
 En lektie kan i en kirkelig sammenhæng betegne et stykke af Det Gamle eller Det Nye Testamente (uden for evangelierne og brevene), som forelæses ved gudstjenesten. Disse læsninger indledes i Folkekirken med en formular som fx "Denne hellige lektie skriver profeten Esajas", hvorefter menigheden rejser sig.